USS Case je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Case (DD-285) 
 USS Case (DD-370)

Case